Sophie Schmit est monteuse et réalisatrice de cinéma.
 Sophie Schmit est historienne d'art et commissaire d'exposition.